Okręty US Navy o nazwie USS "Josephine":
 Pierwszy USS "Josephine" (SP-913), później USS SP-913, był jednostką patrolową. W służbie w latach 1917-18.
 Drugi USS "Josephine" (SP-1243) był jednostką patrolową. W służbie w latach 1917-18.
 Trzeci USS "Josephine" (SP-3295) był jednostką patrolową. W służbie w latach 1918-19.

Zobacz też
 USS "Josephine H. II" (SP-245)

Josephine